Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1299 (tal)

Begivenheder 
 Danmark blev lyst i interdikt, efter at Erik 6. Menved havde fængslet ærkebiskop Jens Grand.
 Nykøbing Mors nævnes første gang som købstad.
 Osman I erklærede det Osmanniske Rige for selvstændigt.

Født

Dødsfald 
15. juli - Erik Præstehader, på norsk: Eirik II Magnusson,  konge af Norge. (født 1268).

Eksterne henvisninger 

 
99
Artikler om enkelte år